Fortitude peut faire référence :
 Opération Fortitude, nom de code collectif pour des opérations de désinformation et de diversion menées par les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Fortitude, série télévisée britannique diffusée en  ;
 Fortitude, septième album studio du groupe Gojira.